Ка́рлос Вальдерра́ма (; род. 2 сентября 1961 года, Санта-Марта) — колумбийский футболист, рекордсмен сборной Колумбии по количеству сыгранных матчей (111). Дважды признавался футболистом года в Южной Америке. Помимо игровых и лидерских качеств, выделялся на поле также своей причёской. Единственный колумбийский футболист, вошедший в список 125 величайших футболистов ФИФА.

Биография 
Карлос Вальдеррама родился в семье профессионального футболиста, Карлоса Вальдеррамы, выступавшего за клуб «Унион Магдалена». Его дядя, Тото Вальдеррама, играл за клуб «Сиклон Бананеро». Его двоюродный брат, Алекс Вальдеррама, также играл в футбол, один раз он даже стал лучшим бомбардиром чемпионата Колумбии.

Большую часть карьеры провёл в колумбийских клубах. В Европе играл за «Монпелье» и «Реал Вальядолид» в конце 1980-х — начале 1990-х годов. Последние годы карьеры провёл в американских клубах MLS. Завершал карьеру в начале 2000-х в «Колорадо Рэпидз» в возрасте свыше 40 лет.

Вальдеррама был известен своим прекрасным видением поля. На 93-й минуте матча против сборной Германии на чемпионате мира 1990 года Вальдеррама отдал голевую передачу Фредди Ринкону, поразившему ворота Бодо Иллгнера, — этот гол принёс ничью сборной Колумбии и позволил ей впервые в истории пробиться во второй раунд чемпионата мира.

Последний мяч за сборную забил 31 мая 1998 года в возрасте 36 лет и 8 месяцев в товарищеском матче в ворота сборной Германии накануне чемпионата мира во Франции.

В родном городе футболиста рядом со входом на стадион ему установлен памятник.

Ушёл из футбола 1 февраля 2004 года, когда состоялся его прощальный матч с участием Диего Марадоны, Энцо Франческоли и Хосе Луиса Чилаверта.

После окончания карьеры футболиста стал тренером. На данный момент он ещё не возглавлял команд самостоятельно, но работает помощником тренера «Хуниора». 1 ноября 2007 года его бурная реакция на судейство спровоцировала беспорядки на матче «Хуниора» с «Америкой» из Кали.

Личная жизнь 
Двоюродный брат Карлоса Вальдеррамы, Диди Алекс Вальдеррама, был игроком сборной Колумбии на Кубках Америки 1979 и 1983 годов, обладатель Кубка Либертадорес в составе «Атлетико Насьоналя». Двое родных братьев Карлоса, Алан Вальдеррама и Рональд Вальдеррама, как и ещё один двоюродный брат Мигель Гонсалес Паласио, также были профессиональными футболистами.

Достижения

Командные 
 «Атлетико Хуниор»
 Чемпион Колумбии (2): 1993, 1995

 «Монпелье»
 Обладатель Кубка Франции: 1989/90

 «Тампа Бэй Мьютини»
 Победитель регулярного сезона MLS: 1996

 Сборная Колумбии
 Бронзовый призёр Кубка Америки (3): 1987, 1993, 1995

Личные 
 Лучший футболист Южной Америки (2): 1987, 1993
 Лучший футболист MLS: 1996
 Участник чемпионатов мира (3): 1990, 1994, 1998
 Включён в список ФИФА 100
 Golden Foot: 2013 (в номинации «Легенды футбола»)
 Символическая сборная года MLS: 1996
 Лучший футболист Кубка Америки: 1987
 Рекордсмен по количеству проведённых матчей за сборную Колумбии (111)
 Включён в список величайших футболистов XX века по версии World Soccer

Примечания

Ссылки 
 Профиль на RSSSF
 Carlos 'El Pibe' Valderrama (Futbolista)
 El «gran capitán»

Футболисты Колумбии
Игроки сборной Колумбии по футболу
Игроки ФК «Унион Магдалена»
Игроки ФК «Мильонариос»
Игроки ФК «Индепендьенте Медельин»
Игроки ФК «Атлетико Хуниор»
Игроки ФК «Монпелье»
Игроки ФК «Реал Вальядолид»
Игроки ФК «Депортиво Кали»
Игроки ФК «Майами Фьюжн»
Игроки ФК «Колорадо Рэпидз»
Футболисты года в Южной Америке
ФИФА 100